Pfeiffer, även skrivet Pfeifer, är ett ursprungligen tyskt efternamn som betecknar en musiker som spelar träblåsinstrument (pipa). Den 31 december  2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Pfeiffer 145
 Pfeifer 49
Tillsammans blir detta 194 personer.

Personer med efternamnet Pfeiffer eller Pfeifer
 Andreas Pfeiffer (född 1992), svensk roadracingförare
 August Pfeiffer (1777–1842), svensk hovrättsnotarie, tecknare och grafiker
 C. Michael Pfeiffer, mykolog
 Charlotte Birch-Pfeiffer (1800–1868), tysk skådespelare
 Darrin Pfeiffer, amerikansk trummis
 Dedee Pfeiffer (född 1964), amerikansk skådespelare och producent
 Elias Pfeiffer (1728–1775), svensk bokhållare, porslinskonstnär och konterfejare
 Franz Pfeiffer (1815–1868), tysk professor, germanist
 Hans Heinrich Pfeiffer, tysk botaniker
 Ida Pfeiffer (1797–1858), österrikisk reseskildrare 
 Johan Pfeiffer (1731–1806), svensk läkare
 Karl-Fredrik Pfeiffer (1893–1980), svensk jurist
 Ludwig Pfeiffer (1805–1877), tysk läkare och botaniker
 Ludwig Karl Ehrenfried Pfeiffer (1861–1945), tysk läkare
 Michelle Pfeiffer (född  1958), amerikansk skådespelare
 Richard Pfeiffer (1858–1945), tysk professor och läkare
 Sara Pfeiffer (1829–1913), svensk författare

Källor

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken